Diese Liste der Studentenverbindungen in München verzeichnet die derzeit aktiven Studentenverbindungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München, der  Technischen Universität München, der Universität der Bundeswehr München, der Hochschule München, sowie an den weiteren Hochschulen in München.


Aktive Verbindungen 

f.f. = farbenführend, wenn nicht angegeben dann farbentragend

Schülerverbindungen

Aufgelöste, ehemalige oder suspendierte Verbindungen 
Hier finden auch fusionierte Verbindungen ohne eigenständigen AHV Berücksichtigung. Nur kurzzeitig existierende Verbindungen mit wenigen Mitgliedern werden i. d. R. nicht genannt. Bei mehreren Verbindungen gleichen Namens ist hinter dem Namen die jeweilige Hochschule an der die Verbindung bestand in Klammern abgekürzt. (U) für Universität und (TH) für Technische Hochschule.

Einzelnachweise 

!
Munchen
Studentenverbindungen Munchen